Bogata (Texas) — cidade dos Estados Unidos

Roménia 
Bogata (Mureș) — comuna

Hidrografia 
Rio Bogata (Moldova)
Rio Bogata (Olt)
Rio Bogata (Someș)

Desambiguações de hidrografia
Desambiguações de topônimos